Чемпионат Европы по тяжёлой атлетике проходил в 2007 году с 17 по 22 апреля в Страсбурге (Франция). В турнире приняли участие 244 атлета из 46 стран.

Медалисты

Женщины

Мужчины

Командный зачёт 
В командный зачёт идут медали, завоёванные спортсменами как в двоеборье, так и в отдельных упражнениях.

Результаты

Женщины

48 кг.

53 кг.

58 кг.

63 кг.

69 кг.

75 кг.

св. 75 кг.

Мужчины

56 кг.

62 кг.

69 кг.

77 кг.

85 кг.

94 кг.

105 кг.

св. 105 кг.

Примечания

Ссылки 
 Полные результаты чемпионата Европы по тяжёлой атлетике 2007

Международные спортивные соревнования в Страсбурге
Апрель 2007 года
Тяжёлая атлетика
2007
Чемпионаты Европы во Франции
Международные соревнования по тяжёлой атлетике во Франции
2007 год в тяжёлой атлетике